Apollinaris (lateinisch dem Apollo geweiht) ist der Name folgender Personen:

 Claudius Apollinaris, Bischof von Hierapolis (2. Jahrhundert)
 Apollinaris der Ältere, Presbyter (4. Jahrhundert)
 Apollinaris von Laodicea (Apollinaris der Jüngere; 310–390), Bischof von Laodicea
 Apollinaris von Monte Cassino († 828), Abt von Monte Cassino
 Apollinaris von Posat (geboren als Jean Jacques Morel; 1739–1792), Märtyrer
 Apollinaris von Ravenna, Bischof von Ravenna um 100
 Apollinaris von Valence (453–520), Bischof von Valence 
 Sidonius Apollinaris (430–479), Bischof von Clermont
 Apollinaris (Präfekt), Praefectus annonae in Konstantinopel um 400

Apollinaris ist der Cognomen folgender Personen:
 Gaius Iulius Apollinaris, römischer Centurio
 Lucius Domitius Apollinaris, römischer Suffektkonsul 97
 Marcus Cassius Apollinaris, römischer Suffektkonsul 150

 Tiberius Claudius Apollinaris, römischer Offizier
 Titus Prifernius Paetus Memmius Apollinaris, römischer Offizier

Apollinaris steht für:
 Apollinaris (Mineralwasser)
 Legio XV Apollinaris, römische Legion
 Apollinariskirche
 Apollinarianismus, theologische Lehre